Guy Bertrand peut désigner :

 Guy Bertrand (1938-), avocat et homme politique québécois ;
 Guy Bertrand (1952-), chimiste français, membre de l'Académie des sciences ;
 Guy Bertrand (1954-), linguiste et chroniqueur québécois ;
 Guy Bertrand, musicien occitan.